Eduardo puede referirse a:

 Eduardo, nombre propio.

Geografía 
 Eduardo Castex, municipio cabecera del departamento de Conhelo, en la provincia de La Pampa, Argentina. 
 Lago Eduardo, situado en el Gran Valle de Rift africano. 
 Isla Eduardo, isla fluvial del río Beni en Bolivia.
 Isla del Príncipe Eduardo, isla canadiense de la costa atlántica. 
 Península de Eduardo VII, región de la Antártida, en la dependencia de Ross.
 Provincia de Eduardo Abaroa, provincia del departamento de Oruro, en Bolivia.

Arte 
 Eduardo, álbum de estudio de Ed Maverick.
 Eduardo II, película de 1991.
 Eduardo III, obra de Shakespeare.

Personas 
 Eduardo I (1239-1307), rey de Inglaterra.
 Eduardo II (1284-1327), rey de Inglaterra.
 Eduardo III (1312-1377), rey de Inglaterra.
 Eduardo IV (1442-1483), rey de Inglaterra.
 Eduardo V (1470-1483), rey de Inglaterra.
 Eduardo VI (1537-1553), rey de Inglaterra y de Irlanda.
 Eduardo VII (1841-1910), monarca de Reino Unido y emperador de la India.
 Eduardo VIII (1894-1972), monarca de Reino Unido y emperador de la India.
 Eduardo de Hannover (1767–1820), duque de Kent, hijo de Jorge III.
 Eduardo de Middleham (1473-1484), príncipe de Gales, también conocido como Eduardo Plantagenet.
 Eduardo de York (1373–1415), duque de York.
 Eduardo el Confesor o San Eduardo III (1005-1066), rey inglés y santo católico.
 Eduardo el Exiliado o San Eduardo mártir (1016-1057), principie heredero inglés.
 Eduardo el Mártir o San Eduardo mártir (962-978), rey inglés y santo católico.
 Eduardo el Viejo (n.874-877 – 924), rey inglés.
 Eduardo de Wessex (n.1964), príncipe inglés, hijo de Isabel II.
 Eduardo de Westminster (1453-1471), príncipe de Gales.
 Eduardo de Woodstock (1330-1376), príncipe de Gales, más conocido como el Príncipe Negro.

 Eduardo I (1391-1438), rey de Portugal.
 Eduardo de Portugal (1515-1540), infante de Portugal, duque de Guimarães. 
 Eduardo de Braganza(1605-1649), noble portugués, hermano de Juan IV. 

 Eduardo I de Escocia (1282-1364), pretendiente al trono de Escocia impuesto por Eduardo III de Inglaterra.
 Eduardo de Saboya (1284-1329), conde de Saboya.